Becker es un apellido de origen alemán teniendo entre sus variantes Bäcker, Baecker y —en España, Hispanoamérica y Francia— Bécquer.

Becker puede hacer referencia a:

Personas (lista por orden alfabético) 
 Albrecht Becker (1906–2002), diseñador, fotógrafo y actor alemán que sufrió prisión por parte de los nazis.
 Alice Becker-Ho (1941-), poeta francesa.
 Annette Becker, historiadora francesa hija de Jean-Jacques Becker.
 Barbara Becker (1966-), exesposa de Boris Becker.
 Benjamin Becker (1981-), tenista alemán (no relacionado parentalmente con Boris Becker).
 Boris Becker, (1967-) célebre tenista alemán.
 Britta Becker (1973-), jugadora alemana de hockey sobre césped. 
 Carl Friedrich Becker (también conocido por sus nombres escritos a modo francés: 
 Charles Frédéric Becker (1777-1806), escritor alemán.
 Carl Heinrich Becker (1876—1933), estudioso del Islam y ministro de educación prusiano.
 Carl Lotus Becker o Carl L. Becker (1873—1995) historiador estadounidense.
 Charles Becker (1870–1915), primer oficial de policía estadounidense ejecutado por homicidio.
 Christine Becker, integrante del equipo estadounidense de esgrima.
 Cornelius Becker, teólogo alemán (véase Salterio Becker).
 Cornelius Becker Philip, entomólogo estadounidense.
 Cristiane Luise Amalie Becker (1778–1797), actriz alemana.
 Dietrich Becker (1623?–1679?), violinista y compositor barroco alemán
 Dirk Becker (1966-), político alemán.
 Donald Becker, programador estadounidense.
 Douglas Becker, estadounidense/belga, docente y coreógrafo.
 Edmund Becker, futbolista alemán.
 Edward Roy Becker (1933–2006), juez de la corte de apelaciones estadounidense. 
 Elizabeth Becker, escritor y periodista estadounidense.
 Ernest Becker (1925–1974), antropólogo cultural.
 Franz Becker (1918-), futbolista alemán.
 Gary Becker, (1930-) economista estadounidense premiado con el Nobel. 
 Gavin de Becker (1954-), especialista en asuntos de seguridad de Estados Unidos.
 Germán Becker (1980- ), Cantante de Tangos, Músico, Autor y Compositor Argentino.
 Germán Becker Alvear, diputado chileno
 Germán Becker Baechler, exalcalde de Temuco, Chile. Padre de Germán y Miguel Becker Alvear
 Germán Becker, productor y director de clásicos universitarios chilenos, contertulio del programa de Canal 13 Cable "Tertulia" (2003-2006).
 Heidi Becker (1940-), modelo austríaca.
 Heinrich Becker (1770–1822), actor alemán.
 Heinz Becker (1915-1991), baloncestista alemán.
 Helmut Becker (1927–1989), viticultor alemán.
 Howard Paul Becker (1899 — 1960), sociólogo estadounidense.
 Howard Saul Becker (1928-) sociólogo estadounidense.
 Howard Daniel Becker (1914 — 1955), pintor paisajista y retratista estadounidense.
 Ingrid Becker (1942-), atleta alemana.
 Isabelle Becker, cantante francesa.
 Jacques Becker (1906–1960), guionista y director de cine francés.
 Jason Becker (1969-), guitarrista neoclásico y metal estadounidense.
 Jean Becker (1833-1884), compositor y violinista alemán
 Jean Becker (1938-), guionista, actor y director francés
 Jean-Jacques Becker, historiador francés
 Johann Becker (1932–2004), entomólogo brasileño
 Jurek Becker (1937–1997), escritor alemán
 Karl Becker (1820—1940), pintor alemán
 Karl Becker (1775—1842), filólogo alemán
 Karl Heinrich Emil Becker (1879 — 1960), ingeniero alemán
 Konrad Becker, desarrollador de contenidos interdisciplinarios e investigador de hipermedios
 Kuno Becker (1978-), actor mexicano
 Lawrence C. Becker (1939-), académico y filósofo estadounidense
 Léon Becker (1826-1909), pintor y naturalista belga. 
 Lucien Becker (1911-1984), poeta francés.
 Lydia Becker (1827–1890), sufragista y científica aficionada británica.
 Luis Antonio Becker Genes (1989) político paraguayo
 Marc Becker, profesor estadounidense de estudios latinoamericanos.
 Margaret Becker, una premiada cantante, compositora, locutora y escritora.
 May Lamberton Becker (1873–1958), periodista y crítica literaria estadounidense.
 Meret Becker (1969-), actriz y cantante alemana.
 Michael Becker, campeón norteamericano de Bridge, jugador del sistema Ultimate Club
 Miguel Becker Alvear, alcalde de Temuco, Chile, período 2008-
 Nikolaus Becker (1809-1845), poeta alemán.
 Oskar Becker (1889–1964), filósofo, lógico, matemático e historiador de las matemáticas alemán.
 Otto Heinrich Enoch Becker (1828-1890), oftalmólogo alemán.
 Paul Becker, bodybuilder y gay porno star estadounidense.
 Philip Becker (1830–1898), primer alcalde de Buffalo, estado de Nueva York. 
 Paula Modersohn-Becker (1876–1907), pintora expresionista alemana.
 Pierre Becker, geólogo francés.
 Ralph Becker (1952-) político estadounidense de Utah
 Ralph Elihu Becker (1907 — 1984) embajador estadounidense en Honduras durante 1976 — 1977.
 Rich Becker (1972-), beisbolista estadounidense.
 Ruth Elizabeth Becker (1899–1990), maestra de escuela en Kansas y superviviente del Titanic
 Samuel William Becker, dermatólogo estadounidense que ha documentado el nevus de Becker.
 Sandra Lynne Becker (1947-), Miss California 1965.
 Sandy Becker (1922–1996), anunciador televisivo estadounidense.
 Sea Becker o Sean Peter Becker (1975-), curler neozelandés
 Simon Fisher-Becker (1961-), actor británico.
 Sherburn M. Becker (1877–1949), alcalde de Milwaukee, Wisconsin.
 Théo Becker, actor brasileño.
 Theodor Becker (1840–1928), entomólogo e ingeniero civil alemán
 Theodor Becker (1880–1952), actor teatral y cinematográfico alemán
 Thorsten Becker (1980-), futbolista alemán.
 Tom Becker, autor de textos para niños británico.
 Vaneta Becker, política estadounidense de India
 Véronique Becker, pintora francesa.
 Vincent Becker (1947-), rugbyer francés.
 Walt Becker (1968-), director, guionista y actor de cine estadounidense.
 Walter Becker (1950-2017), músico estadounidense
 Wilhelm Adolf Becker (1796–1846), arqueólogo alemán.
 William D. Becker (1896–1943), alcalde de San Luis, Misuri
 Wolfgang Becker (1954-), director de cine alemán.
 Gustavo Adolfo Bécquer, célebre poeta romántico español.
 Gustavo Adolfo Becker (1966-), atleta español, especializado en salto de altura.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 A.K.Becker - Alexander K. Becker 1818-1901
 C.D.Becker - Clarence D. Becker 1930-
 E.R.Becker - Elery Ronald Becker 1896-1962
 F.Becker - Friederic Becker (1845), alemán
 G.Becker - Georges Becker fl. 1954
 Becker - Johannes Becker 1769-1833
 K.M.Becker - Kenneth M. Becker fl. 1970
 L.Becker - Lothar Becker fl. 1874
 M.Becker - Matthias Becker
 M.A.Becker - Moritz Alois Becker 1812-1887
 R.Becker - Ralf Becker fl. 2004
 U.Becker - Uwe Becker fl. 1999
 W.N.Becker - W.N. Becker fl. 1976
 W.Becker - Wilhelm Becker (1874-1928), alemán

Sitios 
 Becker, localidad del estado de Florida.
 Becker, localidad de Minnesota.
 Becker en Misisipi.
 Becker en Nuevo México.
 Becker en Texas.
 Becker, condado en Minnesota.
 Becker , nombre de municipios en el estado de Minnesota.
 Monte Becker, montaña en la Antártida.
 Estadio Municipal Germán Becker de Temuco, Chile.

Empresas 
 A. G. Becker, desaparecido banco de inversiones estadounidense.
Becker Entertainment, compañía australiana de entretenimientos.
 Becker's Milk, cadena canadiense de mercados.
 Becker Automotive Systems, una subsidiaria de la Harman International Industries.
 Becker industries,  equipos de perforación para la industria petrolera.
 Becker Antriebe GmbH, multinacional alemana fabricante de automatismos para persianas, sistemas de protección solar, etc.

Instituciones de enseñanza 
 Becker College, en Worcester y Leicester, Massachusetts.
 Carl Becker House, colegio residencial de la Universidad de Cornell llamado así en homenaje a Carl L. Becker.

Medicina 
 Distrofia muscular de Becker, recibe el nombre por Peter Emil Becker.
 Nevus de Becker, desorden dérmico documentado por Samuel William Becker.

Otros 
 Becker: grupo musical mexicano.
 Becker, un sitcom de la CBS.
 Salterio Becker (1602), salterio con métrica publicado por Cornelius Becker.
 Nightfreak and the Sons of Becker (2004), álbum de rock por The Coral.
 Pettkus v. Becker (1980), familia canadiense de legisladores.
 Capitán Becker, un "character" o personaje ficticio de Primeval.
 Becker, cerveza de elaboración chilena.